Відьма — за народним повір'ям, жінка, яка, знаючись з «нечистою силою», завдає людям шкоди; чаклунка;

Річки 
 Відьма (річка)
 Відьма — річка у Курській області Росії, ліва притока Сейму, басейн Дніпра
 Відьма — річка у Мінській та Берестейській областях Білорусі, ліва притока Шчари,

Фільми 

 «Відьма» — радянський короткометражний художній фільм 1958 року.
 «Відьма» — український радянський комедійний фільм 1990 року.
 «Відьма» — російський фільм жахів 2006 року.
 «Відьма» — американський фільм жахів 2015 року.
 «Відьма» — український містичний телесеріал 2016 року.
 «Відьма» — копродукційний містичний трилер 2017 року, реж. Йоакім Трієр.
 «Відьми» — шведський фільм 1922 року, реж. Беньямін Крістенсен.
 «Відьми» — італійсько-французький кіноальманах з п'яти новел 1967 року.
 «Відьми» — британсько-американський фільм режисера Ніколаса Роуґа 1990 року.
 «Відьми» — темно-фентезійний комедійний американський фільм.
 «Відьми Іст-Енду» — драмедійний американський телесеріал.

Інше 
 «Відьма» — роман нідерландського письменника Томаса Олде Гевелта.
 «Відьма» — картина італійського художника Сальватора Рози.
 «Відьма» — заказник у Житомирській області.
 «Відьми» — дитячий фентезійний роман британського письменника Роальда Дала.

Див. також 
 Відьмак
 Відьма має народитися
 Конотопська відьма
 Я не відьма
 Чотири відьми